Сен-Марте́н-ле-Бо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на південний захід від Парижа, 100 км на південний захід від Орлеана, 18 км на схід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1115 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2851,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Сен-Мартен-ле-Бо
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-ле-Бо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара